

Divers 
 Kapa o Pango (Nouvelle-Zélande), haka de l'équipe des All Blacks.
 Pango, une bibliothèque graphique libre.
 Pierre-Michel Pango (1926-1993), prêtre et compositeur ivoirien.